Населённые пункты Карельского перешейка за свою историю переименовывались много раз.

В средние века, по мере завоёвывания территорий Новгородской республики Швецией, карельские и русские названия поселений менялись на шведские. Так Корела стала Кексгольмом. После становления в Финляндии государственности в 1918 году названия многих населённых пунктов, находившихся на территории Великого княжества Финляндского, менялись с шведских и русских на финские, в том числе и на Карельском перешейке. Так Кексгольм стал Кякисалми. После Зимней войны (1939—1940) территория Карельского перешейка (большая часть бывшей Выборгской губернии) вошла в состав СССР, в Карело-Финскую ССР.

После окончания войны с Финляндией в 1944 году территория Карельского перешейка была передана из Карело-Финской ССР в состав Ленинградской области, и по решению правительства РСФСР в 1948—1949 годах специальная комиссия частично заменила финско-карельскую топонимику Карельского перешейка на русскую.

В ряде случаев населенным пунктам (селам) Карельского перешейка давались имена командиров Красной Армии или деятелей культуры СССР, добавляя окончание -овское (если фамилия оканчивалась на гласную), -ское (если фамилия на -ин) или -о (если фамилия на -ов): Горький > Горьковское; сержант Кузьмин > Кузьминское, майор Бородин > Бородинское, Ленин > Ленинское; генерал Зайцев > Зайцево, комбриг Вещев > Вещево, лейтенант Ермилов > Ермилово, помкомвзвода Малышев > Малышево, сержант Гончаров > Гончарово, красноармеец Пальцев > Пальцево, лейтенант Прибылов > Прибылово, рядовой Рябов > Рябово, сержант Толоконников > Толоконниково, Черкасов > Черкасово.

Иногда топонимы привязаны к ландшафту часто с добавлением приставок при-, под- и за-, а также окончания -ск, -ское и -е: к горам (Зеленогорск, Каменногорск, Светогорск, Подгорье, Горское), полям (Заполье), морям (Приморск), озерам (Приозерск, Озёрское), лесам (Залесье), рощам (Рощино) и рекам (Заречье). При отсутствии приставок популярно окончание -ки (множественное число от уменьшительной формы): Озерки, Лужки, Горки, Дубки.

Некоторые древние топонимы сохранялись, приобретая русское написание, звучание (h > г, p > б) и окончание -во: Harpala > Гарболово, Vaarakkala > Варкалово, Lempaala > Лемболово. Некоторые топонимы были просто переведены с финского языка на русский: Valkeasaari > Белоостров.

В общей сложности на переданной территории было переименовано более 500 населённых пунктов, крупнейшие из них:
 Боровинка — 
 Бородинское — 
 Вещево II — 
 Возрождение — 
 Гаврилово — 
 Гвардейское — 
 Горьковское — 
 Громово — фин. Sakkola
 Ермилово — 
 Заходское — 
 Зеленогорск — 
 Каменногорск — 
 Кирилловское — 
 Комарово — 
 Кравцово — 
 Лазаревка — 
 Лебедевка — 
 Лемболово —  — 
 Лесогорский — 
 Лосево — 
 Молодёжное — 
 Новинка — 
 Пальцево — 
 Приветненское — 
 Приморск — 
 Приозерск —  — 
 Пруды — 
 Репино — 
 Рощино — 
 Саперное — 
 Светогорск — 
 Солнечное — 
 Сосново —  — 
 Суходолье —  (Uusimӓki)
 Ушково —  — 
 Шумилово — 
 Яркое — .

См. также 
 Топонимия Карелии
 Список переименованных населённых пунктов Ленинградской области

Примечания

Ссылки 
 История селений Карельского перешейка
 Топонимический справочник переименований населенных пунктов на Карельском перешейке

Карельский перешеек
Карельский перешеек
История Ленинградской области